Жеребьёвка отборочного турнира чемпионата мира 2014 прошла в Рио-де-Жанейро 30 июля 2011 года. В группу E зоны УЕФА попали сборные по футболу следующих стран: Норвегия, Словения, Швейцарии, Албания, Кипр и Исландия. Матчи в группе E прошли с 7 сентября 2012 по 15 октября 2013 года.

Победитель группы, Швейцария, попала на прямую в финальную стадию чемпионата мира 2014 года. Исландия попала в число восьми лучших, занявших второе место, и вышла в стыковые матчи, где им в соперники по жребию досталась Хорватия. Они сыграли вничью первый матч и проиграли второй, таким образом, не квалифицировались в финальную стадию чемпионата мира.

Результаты 
Расписание матчей было определено 22 ноября 2011 года на встрече в Цюрихе.

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

7 тур

8 тур

9 тур

10 тур

Бомбардиры 
Забит 71 гол за 30 матчей (2,37 гола за матч).

5 голов

 Миливое Новакович

4 гола

 Колбейнн Сигторссон

 Гильфи Сигурдссон

3 гола

 Биркир Бьяднасон

 Йоханн Берг Гудмундссон

 Фабиан Шер

2 гола

 Вальдет Рама
 Хамди Салихи
 Эдгар Чани
 Альвред Финнбогасон
 Эфстатиос Алонефтис

 Джошуа Кинг
 Бреде Хангеланд
 Тарик Эльюнусси
 Тим Матавж
 Марио Гавранович

 Гранит Джака
 Гёкхан Инлер
 Штефан Лихтштайнер
 Гранит Джака

1 гол

 Эрьон Богдани
 Одисе Роши
 Армандо Садику
 Кари Арнасон
 Венсан Лабан
 Константинос Макридис
 Даниэль Бротен

 Йон Арне Риисе
 Маркус Хенриксен
 Том Хёгли
 Вальтер Бирса
 Йосип Иличич
 Кевин Кампль
 Андраж Кирм

 Рене Крхин
 Боштьян Цесар
 Марко Шулер
 Транквилло Барнетта
 Блерим Джемайли
 Михаэль Ланг
 Харис Сеферович

Посещаемость

Примечания

Ссылки 
 World Cup 2014 Qualifying
 Allworldcup

2012 год в футболе
2013 год в футболе
Европейский футбол в сезоне 2012/2013
Европейский футбол в сезоне 2013/2014
Отборочный турнир